Vergote est un patronyme et un toponyme flamand.

Personnalités 

 Auguste Vergote (1818-1906), homme politique libéral belge ;
 Antoine Vergote (né en 1921), psychanalyste, philosophe et théologien belge ;
 Fons Vergote (né en 1944), homme politique belge libéral ;
 Jozef Vergote (1910-1992), égyptologue et coptologue belge flamand ;
  (1973-), athlète belge ;
  (1961-), homme politique belge et maire de Moorslede.
Henri Bernard Vergote (1931-1996), philosophe français,  spécialiste de Kierkegaard;

Odonymes 
Belgique
 Square Vergote, square de Bruxelles à cheval sur les communes de Schaerbeek et de Woluwe-Saint-Lambert, qui porte le nom d'un ancien gouverneur du Brabant Auguste Vergote ;
 Rue Vergote, rue de Bruxelles, à cheval sur les communes de Schaerbeek et Woluwe-Saint-Lambert qui mène au square Vergote.

Patronyme flamand